«Звёздный путь 3: В поисках Спока» () — третий полнометражный научно-фантастический фильм американской франшизы «Звёздный путь». Выпущен в 1984 году кинокомпанией Paramount Pictures и является центром одной из сюжетных линий, начинающейся с фильма «Звёздный путь 2: Гнев Хана» и закончившейся в «Звёздный путь 4: Путешествие домой». После смерти Спока экипаж Энтерпрайза возвращается на Землю. Там капитан Джеймс Кирк узнаёт, что дух Спока находится в уме доктора МакКоя. Кирк вместе со своей командой добровольно отправляются на Энтерпрайзе, чтобы доставить тело Спока на его родную планету. В ходе задания экипажу предстоит столкнуться с враждебными клингонами во главе с командиром Крюгом, которые хотят овладеть мощным устройством терраформирования.

Решение о съёмках очередного фильма серии было принято после коммерческого успеха и положительной реакции критиков на «Звёздный путь 2: Гнев Хана». Сценарий третьей картины писался с конца, разрушение корабля должно было стать шокирующим моментом. В разработке раскадровки и новой конструкции корабля приняла участие компания «Industrial Light & Magic», также она работала над спецэффектами для фильма. Почти все сцены фильма снимались в павильонах киностудии и ILM. Композитор Джеймс Хорнер продолжил работу над музыкой для фильмов этой серии. Фильм вышел на экраны 1 июня 1984 года. Сборы за первую неделю составили более 16 миллионов долларов с 2000-х годов кинотеатров по всей Северной Америке. Всего в прокате фильм собрал 76 млн. $ В общей сложности — 87 млн. $ по всему миру. Реакция кинокритиков на третий фильм была в основном положительной. Картина была выпущена на разных носителях, включая VHS, DVD и на Blu-Ray. Серию цикла продолжил фильм «Звёздный путь 4: Путешествие домой».

Сюжет 
Энтерпрайз, корабль Звёздного флота, возвращается обратно на Землю после конфликта с генетически усовершенствованным Ханом, который пытался уничтожить судно путём подрыва экспериментального устройства терраформирования.

Адмирал Кирк переживает тяжёлую потерю — смерть своего помощника и друга Спока. Одновременно с этим у его лучшего друга, доктора МакКоя наступает душевное расстройство.

Ситуацию проясняет прибывший с Вулкана Сарек, отец Спока. По его словам, Спок жив и его разум помещён в тело МакКоя.

Существует и способ помочь друзьям. Для его осуществления Кирк угоняет свой бывший корабль «USS Enterprise», ныне списанный и летит на планету Генезис, нарушая установленный на нём карантин. Одновременно к Генезису вылетает боевой клингонский корабль под командованием капитана Крюге.

В фильме впервые последовательно используется специально разработанный клингонский язык.

Время действия фильма: 2285 год.

В ролях

История создание фильма 
Коммерческий успех второго полнометражного фильма, «Звёздный путь 2: Гнев Хана», подтолкнул Paramount Pictures к выделению средств на съёмки третьего фильма. У продюсера Харви Беннетт был написан сценарий за шесть недель.

Нимой попросил не указывать своё имя в титрах в начале фильма как исполнителя роли Спока. В начале фильма он обозначен только как режиссёр. Первоначально врагами Федерации в фильме должны были выступить ромуланцы, а не клингоны. Модели кораблей клингонов, использованные в фильме, включали элементы ромуланского стиля.

В съёмках принял участие весь актёрский состав «Оригинального сериала». На роль главного антагониста Крюге был приглашён Кристофер Ллойд.

Номинации 
 1985 — 6 номинаций на премию «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссёр (Леонард Нимой), лучший актёр (Уильям Шетнер), лучшая актриса второго плана (Джудит Андерсон), лучшие костюмы (Роберт Флетчер), лучшие спецэффекты (Ральф Уинтер)
 1985 — номинация на премию «Хьюго» за лучшую постановку

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы «Звёздного пути»
Фильмы-триквелы
Фильмы США 1984 года
Фильмы, спродюсированные Харви Беннеттом
Фильмы по сценариям Харви Беннетта
Фильмы, основанные на сериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал»
Фильмы Леонарда Нимоя